Джон Уильям Чи́вер (; , Куинси, штат Массачусетс — , Оссининг, штат Нью-Йорк) — американский писатель, которого прославили рассказы, сочетающие проницательный анализ повседневной жизни американских обывателей с использованием символической образности и отдельными элементами магического реализма. Типичные герои Чивера, как и Апдайка, — обитатели американских пригородов: «белые» мужчины, принадлежащие к среднему классу, стремящиеся преуспеть во что бы то ни стало и, как правило, терпящие крах. Чивер — постоянный автор журнала The New Yorker, обладатель Пулитцеровской премии 1979 года. Его перу также принадлежат резонансные романы «Фальконер» и «Семейные хроники Уопшотов».

Биография 
Джон Уильям Чивер родился в городке Куинси штата Массачусетс в семье Фредерика Линкольна Чивера и его жены Мэри Лили. Отец будущего писателя владел компанией по продаже обуви, однако в середине тридцатых годов из-за Великой депрессии потерял большую часть своего капитала, а вместе с ним и бизнес. Для оплаты счетов и поддержания семьи Мэри Чивер была вынуждена взять дела в свои руки и открыть небольшой магазин сувениров. Несмотря на это финансовое положение семьи не поправилось, и ввиду нехватки денежных средств Чивер был вынужден покинуть частную школу.

Благодаря победе в конкурсе коротких рассказов, организованном газетой Boston Herald, Чивер был приглашён вернуться в школу на особых условиях, однако так и не смирился со своим положением и в 18-летнем возрасте был из неё исключён. Описав свой опыт с жёсткой иронией в рассказе «Исключённый» (), Чивер в 1930 году дебютировал с ним на страницах журнала The New Republic. В 1935 году еженедельник The New Yorker (с которым Чивера в дальнейшем связывало многолетнее сотрудничество) опубликовал его рассказ «Буффало». В 1938 году Чивер начал работать в Вашингтоне редактором, испытывая от этой работы тяжёлое разочарование. Через несколько месяцев он встретил свою будущую жену Мэри Винтерниц, дочь Милтона Винтерница и внучку Томаса Огастаса Уотсона. Пара поженилась в 1941 году.

В мае 1942 года Чивер поступил на военную службу; вскоре после этого вышел его первый сборник рассказов «Как живут некоторые люди». Сам писатель в дальнейшем был крайне недоволен своей первой книгой и уничтожал все экземпляры, попадавшие к нему в руки, отзывы критики также были прохладными, но книга обратила на себя внимание голливудского продюсера и сценариста Леонарда Спигельгасса, благодаря которому Чивер был отозван из армейского подразделения (в дальнейшем почти полностью уничтоженного при высадке союзников во Франции) и направлен на работу в области кино.

В послевоенные годы Чивер полностью сосредоточился на сочинительстве. Второй сборник рассказов «Исполинское радио» вышел в 1953 году и был неплохо встречен критикой, хотя и оказался несколько в тени появившихся одновременно «Девяти рассказов» Дж. Д. Сэлинджера. Летом 1956 года писатель заканчивает работу над романом «Хроники семейства Уопшотов». В 1964 году был опубликован роман-продолжение «Скандал в семействе Уопшотов», получивший отличные оценки критиков. В том же году писатель впервые побывал в СССР (второй раз — в 1971 году). В июле 1964 года The New Yorker публикует рассказ «Пловец», по которому в 1968 году будет снят одноимённый фильм с Бертом Ланкастером в главной роли. В это же время у Чивера возникли первые проблемы с алкоголем и начали стремительно ухудшаться отношения с женой.

Следующая работа писателя, роман «Буллет-Парк», вышла в 1969 году, однако получила резко негативную оценку критики. Алкоголизм автора прогрессирует, и он вынужден обратиться за помощью к психиатрам. В мае 1973 года Чивер чуть не умер от отёка легких. После месяца, проведенного в больнице, он возвращается домой и дает зарок отказаться от алкоголя. Однако уже в августе он снова начинает пить. В течение следующих двух лет Чивер борется с алкогольной зависимостью и после терапии в реабилитационном центре окончательно отказывается от пагубной привычки.

Новый роман автора, «Фальконер», вышел в свет в 1977 году и оказался исключительно успешным. В 1978 году появился сборник «Рассказы Джона Чивера», отмеченный Пулитцеровской премией и разошедшийся тиражом более 125 тысяч экземпляров.

Летом 1981 года у Чивера была обнаружена опухоль в почках. Последний роман Чивера «Какая райская картина» был опубликован в марте 1982 года; эта необычно короткая для Чивера книга получила уважительные отзывы прессы, отчасти в связи с известием о неизлечимой болезни автора. 18 июня 1982 года Чивер умер от рака.

Сборник ранее неопубликованных рассказов Чивера вышел в 1994 году усилиями его вдовы. В 1982 году появилась книга воспоминаний дочери Чивера Сьюзен, помимо прочего написавшей о бисексуальности своего отца. Подробная и получившая широкое признание критики биография Чивера, написанная известным мастером писательских биографий Блейком Бейли, опубликована в 2009 году.

«Чивер пытается схватить почти неуловимые токи и влияния, которые порождают душевную неустойчивость и смуту в обитателе стандартного американского рая, — отмечала критик Эдварда Кузьмина. — Герои Чивера отравлены городом-роботом, бездушным царством бизнеса. <…> Но тоскующая душа жадно ловит в унылой повседневности хоть проблески прекрасного».

Избранная библиография 
 «Как живут некоторые люди» The Way Some People Live, (сборник рассказов) 1943
 «Исполинское радио» The Enormous Radio and other stories, (сборник рассказов) 1953
 «Хроники семейства Уопшотов» The Wapshot Chronicle 1957
 «Грабитель из Шейди-Хилла» The Housebreaker of Shady Hill and Other Stories, (сборник рассказов) 1958
 «Люди, места и вещи, которые не появятся в моем следующем романе» Somе People, Places, and Things That Will Not Appear in My Next Novel, (сборник рассказов) 1961
 «Скандал в семействе Уопшотов» The Wapshot Scandal 1964
 «Бригадир и соломенная вдова» The Brigadier and the Golf Widow, (сборник рассказов) 1964
 «Буллет-Парк» Bullet Park 1969, экранизация 2008
 «Мир яблок» The World of Apples, (сборник рассказов) 1973
 «Фальконер» Falconer 1977
 «Рассказы Джона Чивера» The Stories of John Cheever, (сборник рассказов) 1978

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 
 Джон Чивер на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Сайт, посвящённый творчеству писателя
 Биография Джона Чивера на livelib.ru
 Джон Чивер и его новелла на pergam-club.ru

Выпускники Средней школы Куинси (Массачусетс)
Выпускники Академии Тайер
Писатели США
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Умершие от рака почки
Авторы дневников
Похороненные в Массачусетсе
Преподаватели Университета Юты
Почётные доктора Гарвардского университета